El apellido Boulanger puede referirse a los siguientes franceses:

 Daniel Boulanger (1922-2014), actor y escritor
 Ernest Boulanger (1815-1900), compositor
 Georges Boulanger (1837-1891), militar y político
 Gustave Rodolphe Clarence Boulanger (1824-1886), pintor 
 Julie Boulanger (1982), actriz
 Lili Boulanger (1893-1918), compositora y directora de orquesta
 Louis Boulanger (1806-1867), pintor romántico
 Nadia Boulanger (1997-1979), compositora, pianista y organista, directora de orquesta
 Nicolas Antoine Boulanger (1722-1759), escritor
 Pierre-Jules Boulanger (1885-1950), empresario automovilístico director de Citroën

Además:
 Boulanger (tienda), cadena especializada en electrónica e informática de consumo
 Boulangismo, movimiento político francés de finales del siglo XIX, cuyo nombre deriva del general Georges Boulanger
 La Boulangère a des écus (1975), opéra bouffe de Jacques Offenbach